Ioan Vieru se poate referi la:
 Ioan Vieru (poet) (n. 1962), poet român
 Ioan Lucian Vieru (n. 1979), atlet român